Il doppio del torneo di tennis Ostend Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Clinton Ferreira e Aleksandar Kitinov che hanno battuto in finale Emanuel Couto e Tomáš Anzari 3-6, 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Emanuel Couto /  Tomáš Anzari (finale)
 Wayne Black /  László Markovits (primo turno)

 Clinton Ferreira /  Aleksandar Kitinov (Campioni)
 Simon Touzil /  Martin Zumpft (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ostend Challenger 1995